Trauco steht für:

 Miguel Trauco (* 1992), peruanischer Fußballspieler
 Trauco, eine Sagengestalt aus der chilotischen Mythologie